Гарри Харви (), полное имя Гарри Уильям Харви-старший () (10 января 1901 — 27 ноября 1985) — американский актёр эстрады, кино и телевидения, более всего известный по фильмам 1930-1950-х годов.

За время своей карьеры, охватившей более 50 лет, Харви сыграл почти в 300 фильмах и 120 телесериалах. Актёр появлялся в таких успешных фильмах, как «Ярость» (1936), «Гордость янки» (1942), «Они живут по ночам» (1948), «День, когда Земля остановилась» (1951), «Туз в рукаве» (1951), «Ровно в полдень» (1952) и «Плохой день в Блэк Роке» (1955).

На телевидении Харви исполнял постоянные роли в сериалах «Шоу Роя Роджерса» (1951-1957), «Человек без оружия» (1957-1959) и «Это мужской мир» (1962-1963).

Ранние годы жизни и эстрадная карьера 
Гарри Харви родился 10 января 1901 года на Индейской территории (ныне штат Оклахома). Гарри Харви начал с выступлений в шоу менестрелей и в бурлеск-шоу.

Благодаря своим музыкальным способностям в 16 лет Харви был принят в качестве тромбониста в церковный ансамбль в Форт-Уэрте, Техас, затем в течение двух лет выступал в популярном ансамбле Honey Boy Minstrels под руководством Гаса Хилла. В 1920 году Харви вступил в ансамбль менестрелей Лассеса Уайта, а позднее выступал в эстрадном ревю под названием «Смех насквозь». В 1923 году Харви стал членом эстрадного коллектива Golden Rod Show Boat, который выступал на речном судне, курсирующем по Миссисипи. В течение нескольких последующих лет играл в различных театральных коллективах на Среднем Западе, в Луисвилле и Нью-Йорке. В 1934 году Харви выступал на гастролях в хитовом мюзикле «Подъём!», обратив на себя внимание голливудского скаута, который предложил ему попробовать себя в кино.

Карьера в кино 
Впервые Харви появился на экране в эпизодической роли пассажира дилижанса в вестерне «Дестри снова в седле» (1932). В 1934 году он сыграл небольшие роли таксиста в комедии «Ещё одна весна» (1935), фотографа — в криминальной мелодраме с Полом Муни «Доктор Сократ» (1935), пристава — в комедии Отто Премингера «Под твоими чарами» (1936) и почтового клерка — в детективе «Жена врага народа» (1936).

Как заметила историк кино Карен Хэннсберри, в свои первые годы Харви часто играл репортёров, в частности, в криминальной драме «За зелёными огнями» (1935), комедии с Генри Фондой «Луна — наш дом» (1936), романтической комедии «Теодора выходит из себя» (1936), боксёрских криминальных драмах «Рождённый сражаться» (1936) и «Кид Галахад» (1937), вестерн «Приграничное кафе» (1937), детектив «Специальный агент К-7» (1937), драма «Сын гангстера» (1938), приключенческий детектив «Шпионская сеть» (1938), историческая приключенческая драма «Стэнли и Ливингстон» (1939), комедия «Папа всегда платит» (1940), приключенческая комедия «Три девушки в городе» (1941) и военная мелодрама «Война против миссис Хэдли» (1942). Среди значимых картин Харви этого периода, по мнению биографа актёра на сайте Turner Classic Movies, были также фильм нуар Фритца Ланга «Ярость» (1936) с Джеймсом Кэгни, вестерн «Орегонская тропа» (1936) с Джоном Уэйном, цирковая драма «Под куполом» (1938), криминальный экшн «Задержанный за выкуп» (1938), вестерны «Крашеный след» (1938) и «Шериф Шесть выстрелов» (1938).

По мнению историка кино Хэла Эриксона, в 1942 году Харви сыграл свою «самую известную роль менеджера бейсбольной команды „Нью-Йорк Янкиз“ Джо Маккарти в биографической ленте „Гордость янки“ (1942) о бейсболисте Лу Гериге». Наиболее заметными картинами с участием Харви в 1940-е годы были также криминальная драма с Джорджем Рафтом «Дом на другой стороне залива» (1940), криминальный боевик «Возвращение Паука» (1941), романтическая комедия с Энн Сотерн «Мэйзи на ринге» (1941), детективная комедия с Лореттой Янг «Памятная ночь» (1942), музыкальная комедия с Эбботтом и Костелло «Это не солома» (1943), комедии «Я из Арканзаса» (1944) и «Это в сумке!» (1945), хоррор с Борисом Карлоффом «Бедлам» (1946), вестерны «Территория негодяя» (1946) и «Бледнолицый» (1948), а также комедия «Судья уходит» (1948).

Как отмечает Хэннсберри, среди многочисленных фильмов Харви 1940-1950-х годов было несколько десятков фильмов нуар, большинство из которых произвела студия RKO, с которой в 1945 году актёр подписал долгосрочный контракт. Среди фильмов нуар, в съёмках которых принимал участие Харви (часто без упоминания в титрах) — «Катастрофа» (1946), «Ноктюрн» (1946), «Перекрёстный огонь» (1947), «Мне не поверят» (1947), «Рождённый убивать» (1947), «Женщина на пляже» (1947), «Он бродил по ночам» (1948), «Они живут по ночам» (1949), «Момент безрассудства» (1949) и «Обвиняемая» (1949). По мнению Хэннсберри, «свою лучшую роль Харви сыграл в фильме „Мне не поверят“, где он предстал в образе судьи, рассматривающего дело человека (Роберт Янг), обвинённого в убийстве жены».

В 1950-е годы Харви вновь сыграл во множестве нуаровых картин, среди них «Криминальная история» (1950), «Приговорённый» (1950), «Между полночью и рассветом» (1950), «Женщина в бегах» (1950), «Туз в рукаве» (1951), «Штормовое предупреждение» (1951), «Снайпер» (1952), «Узкая грань» (1952), «Криминальная полоса в прессе США» (1952), «Убийство — это моё дело» (1955) и «Нагая улица» (1955).

Другими важнейшими фильмами 1950-х годов, в которых принимал участие Харви, были вестерны «Стрелок» (1950), «Ровно в полдень» (1952), «Команда повозок» (1952), «Изгои Покер Флэт» (1952), «Перестрелка в Медсин-Бенд» (1957), «Овцевод» (1958), комедия «Давай сделаем это легально» (1951) с Клодетт Кольбер, фантастические фильмы «День, когда Земля остановилась» (1951) и «20 тысяч лье под водой» (1954), музыкальный биопик «История Гленна Миллера» (1954) с Джеймсом Стюартом и драма «Плохой день в Блэк Роке» (1955) со Спенсером Трейси.

Как отмечает Хэннсберри, «в 1960-е годы лихорадочный темп работы Харви пошёл на спад, и он сыграл лишь в немногих фильмах и телефильмах». Наиболее значимые среди них среди них были семейный фильм «Поллианна» (1960), комедия «Большие гонки» (1965), комедийный вестерн «Кот Баллу» (1965) с Ли Марвиным и Джейн Фондой, приятная комедия «Беда с ангелами» (1966) с Розалинд Расселл, а также «Аэропорт» (1970), крупнобюджетный звёздный фильм-катастрофа по бестселлеру Артура Хейли.

Карьера на телевидении 

Помимо работы в кино Харви сыграл во многих телесериалах. Особенно часто он снимался в вестернах, среди них «Одинокий рейнджер» (1949-55, различные роли в 11 эпизодах), «Шоу Джина Отри» (1950-55, 8 эпизодов), «Приключения Дикого Билла Хикока» (1953), «Энни Окли» (1954, 3 эпизода), «Жизнь и легенда Уайатта Эрпа» (1956-61, 4 эпизода), «Шайенн» (1956-62, 6 эпизодов), «Истории Уэллс Фарго» (1957), «Маверик» (1957-61, 7 эпизодов), «Симаррон» (1958), «Кольт 45» (1959), «Сыромятная плеть» (1959), «Ларами» (1960-61, 4 эпизода), «Караван повозок» (1960-64, 5 эпизодов), «Виргинец» (1965-70, 7 эпизодов), «Клеймённый» (1965-66, 3 эпизода), «Дымок из ствола» (1965-71, 8 эпизодов), «Ларедо» (1966), «Оружие Кила Соннетта» (1967-69, 3 эпизода), «Бонанза» (1968-72, 3 эпизода), «Лансер» (1969, 2 эпизода) и многих других.

Кроме того, Харви также играл постоянные роли в четырёх сериалах. Так, он сыграл шерифа Тома Блодгетта в 53 эпизодах вестерн-сериала «Шоу Роя Роджерса» (1951-57), мэра вымышленного города Йеллоустоун Джорджа Диксона в 22 эпизодах вестерна «Человек без оружия» (1957-59) и владельца станции обслуживания Хьютона Стотта в 18 эпизодах комедийного сериала «Это мужской мир» (1962-63).

После небольшой роли в детективном телефильме «Коломбо: Лебединая песня» (1974) Харви ушёл из актёрской профессии.

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Как написал Эриксон, «по-отечески добрый облик Харви принёс ему многочисленные роли в различных мейнстримовских фильмах, комические эпизоды, а также роли шерифов в вестернах категории В». С 1936 по 1959 год Харви играл в среднем в 12 фильмах в год, а в свой самый загруженный 1946 год он появился в 17 фильмах.

Личная жизнь 
Харви был женат. Его единственным сыном был режиссёр и актёр телевидения Гарри Харви-младший, который родился в 1929 году и умер в 1978 году. У Харви-старшего осталось несколько внуков и правнуков.

Смерть 
Гарри Харви умер 27 ноября 1985 года в доме престарелых в Силмаре, Калифорния, в возрасте 84 лет.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 

Киноактёры США